X. Y. Z., pseudònim de Ferran Agulló i Vidal (1863-1933).
 .xyz, domini de primer nivell genèric.
 Línia XYZ, sistema de fortificacions durant la Guerra Civil Espanyola.
 Afer XYZ, episodi diplomàtic entre França i els Estats Units l'any 1798.
 XYZ, grup de música britànic dels anys 1980.